Kohesion kan syfta på:

 Kohesion (kemi) – en kraft som gör att ett materials eller en och samma kropps molekyler hänger tillsammans
 Kohesion (lingvistik) – en språkliga sambandsmarkörer mellan meningar och satser som explicit visar på sambanden i en text